

Geografia
 Giardini Salvi – parco pubblico di Vicenza
 Saint-Salvi-de-Carcavès, comune francese nel dipartimento del Tarn, regione del Midi-Pirenei

Persone
Il cognome Salvi può riferirsi a:
 Adelina Spech Salvi (1811-1886) – cantante lirica e insegnante di canto italiana
 Aldo Salvi (1933-2009) – musicista, politico e scrittore italiano
 Alessandro Salvi (1988) – calciatore italiano
 Antonio Salvi (1664-1724) – medico e librettista italiano
 Antonio di Salvi (1450-1527) – orafo italiano 
 Arnaldo Salvi (1915-2002) – calciatore italiano
 Cesare Salvi (1948) – avvocato, giurista e politico italiano
 Costantino Salvi (1886-1945) – generale italiano
 Delia Salvi (1927-2015) – attrice, docente e scrittrice statunitense
 Demetrio Salvi (1961) – docente e critico cinematografico italiano
 Edoardo Negri de Salvi (1847-1937) – militare e politico italiano
 Egidio Salvi (1945) – calciatore italiano
 Emimmo Salvi (1926-1982) – regista e sceneggiatore italiano
 Enzo Salvi, all'anagrafe Vincenzo Salvi (1963) – attore, cabarettista e comico italiano
 Ercolano Salvi (1861-1920) – politico e patriota italiano
 Eugenia Salvi (1960) – arciera italiana
 Francesca Romana Salvi (1962) – architetto e scenografa italiana
 Francesco Salvi (1953) – personaggio televisivo, cabarettista, attore e doppiatore italiano
 Francesco Maria Salvi (1950-1975) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Franco Salvi (1921-1994) – politico italiano
 Fulvio Salvi (1658-1727) – vescovo cattolico italiano
 Giacinto Salvi (1808-1877) – politico italiano
 Giancarlo Salvi (1945-2016) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Gianercole Salvi (...-...) – velocista e giavellottista italiano
 Giovanni Battista Salvi (1609-1685), detto il Sassoferrato – pittore italiano
 Girolamo Salvi (1804-1878) – nobile e benefattore italiano
 Giulia Salvi (1987) – personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana
 Giunio Salvi (1869-1952) – medico, docente e politico italiano
 Guido De Salvi (...-2002) – attore e doppiatore italiano
 Joel Salvi (1978) – cestista statunitense, naturalizzato italiano
 Lorenzo Salvi (1810-1879) – tenore italiano
 Lorenzo Salvi, nome secolare di Lorenzo Maria di San Francesco Saverio (1782-1856) – sacerdote passionista italiano, proclamato beato
 Manuela Salvi (1975) – scrittrice italiana
 Marco Salvi (1954) – vescovo cattolico italiano
 Maurizio Salvi (1952) – direttore d'orchestra italiano
 Michelangelo Salvi (XVII secolo-XVII secolo) – storico italiano
 Nicola o Niccolò Salvi (1697-1751) – architetto italiano
 Paolo Salvi (1891-1945) – ginnasta italiano
 Sergio Salvi (1932) – scrittore, poeta e storico italiano
 Stefano Salvi (1953) – personaggio televisivo e giornalista italiano
 Susanna Salvi (1990) – ballerina italiana

Altro
 Salvi – cognome italiano
 Chiesa di San Salvi – pieve fuori dalle mura di Firenze
 In gita col Salvi – album di Francesco Salvi
 Spe salvi (in italiano Salvati nella Speranza) – enciclica di papa Benedetto XVI

Pagine correlate
 Salvo